Chris Smith est un nom porté notamment par :

Politique 
 Chris Smith (1951-), baron Smith de Finsbury, ancien membre du Parlement et du gouvernement britannique ;
 Chris Smith (1953-), représentant fédéral du New Jersey ;
 Chris Smith (1970-), sénateur dans l'État de Floride.

Sports

Baseball 
 Chris Smith (1957-), joueur américain de baseball ;
 Chris Smith (1981-), joueur américain de baseball ;
 Chris Smith (1988-), joueur américain de baseball.

Basket-ball 
 Chris Smith (1939-), basketteur américain
 Chris Smith (1970-), basketteur américain
 Chris Smith (1987-), basketteur américain
 Chris Smith (1999-), basketteur américain

Cricket 
 Chris Smith (1958-), joueur de cricket anglais
 Chris Smith (1973-), ancien joueur de cricket néerlandais né en Australie

Football 
 Chris Smith (1981-), footballeur anglais ;
 Chris Smith (1986-), footballeur écossais ;
 Chris Smith (1988-), footballeur écossais ;
 Chris Smith (1990-), footballeur anglais.

Autres 
 Chris Smith (1966-), pilote de course
 Chris Smith (1969-), golfeur américain
 Chris Smith, joueur de football australien
 Chris Smith (1975-), joueur de rugby à XIII gallois
 Chris Smith (?-), joueur de rugby à XV sud-africain
 Chris Smith (1985-), maraudeur de football canadien

Musique 
 Chris Smith (1879–1949), compositeur et interprète américain
 Chris Smith (1979-), membre du duo de rappeurs Kris Kross
 Chris Smith, guitariste et chanteur du groupe Keelhaul
 Chris Smith, fondateur du label de musique dance électronique Om Records
 Chris Smith, chanteur du groupe britannique  Mythology
 Chris Smith, claviériste du groupe Jefferson Starship
 Chris Smith, membre du groupe Smile

Divertissements 
 Chris Smith, personnage fictif dans la série télévisée EastEnders
 Peacemaker, super-héros de l'univers DC Comics dont le vrai nom est Christopher Smith
 Chris Smith, animateur et présentateur australien de talk radio sur les stations 2GB et MTR 1377

Autres 
 Chris Smith, médecin et "radio broadcaster" à la BBC